Jana Novotná e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Zina Garrison e Sherwood Stewart.

Robin White e Shelby Cannon hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 7–5 Meredith McGrath e Rick Leach.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Jim Pugh (secondo turno)
n/a
 Nataša Zvereva /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno)

 Patty Fendick /  Scott Davis (secondo turno) 
 Rosalyn Fairbank-Nideffer /  Danie Visser (secondo turno) 
 Gigi Fernández /  Jorge Lozano (primo turno) 
 Elna Reinach /  Pieter Aldrich (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1989